Schönow – frazione della città tedesca di Bernau bei Berlin
 Schönow – frazione del comune tedesco di Passow
 Schönow – località della città tedesca di Berlino

Pagine correlate
 Schönau